Poczapy – wieś na Ukrainie w obwodzie wołyńskim, rejonie lubomelskim
 Poczapy – wieś na Ukrainie w obwodzie wołyńskim, rejonie ratnowskim
 Poczapy – wieś na Ukrainie w obwodzie lwowskim, rejonie złoczowskim